Кемеровская ГРЭС — предприятие энергетики в Кемерово. АО «Кемеровская генерация», входит в Группу «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

История 
В 1930 году начато строительство Кемеровской ГРЭС. Электростанция строилась по проектам советских инженеров полностью на оборудовании, изготовленном отечественными заводами. Котлы и турбины изготовил Ленинградский металлический завод, генераторы — завод «Электросила». Начальник строительства и первый директор Кемеровской ТЭЦ — В. Ф. Соколовский.

31 января 1934 года на Кемеровской ГРЭС был пущен в пробную эксплуатацию турбогенератор № 1 мощностью 24 МВт с котлоагрегатом № 1 паропроизводительностью 110 т/ч. В августе 1934 года на ГРЭС работали уже два турбогенератора по 24 МВт и два котла по 110 т/ч пара. В 1940 году мощность Кемеровской ГРЭС достигла 123 МВт. Одновременно с сооружением Кемеровской ГРЭС велось строительство линий электропередач и подстанций напряжением 110 кВ. Так создавался Северный электроэнергетический узел.

В сентябре 1936 года была построена линия электропередачи 110 кВ между городами Белово и Прокопьевск. С вводом в работу этой ВЛ-110 кВ Кемеровская ГРЭС и ТЭЦ Кузнецкого металлургического завода стали работать на общую электрическую сеть.

Расширение Кемеровской ГРЭС началось в конце 1941 года. Предприятия г. Кемерово оказывали помощь в изготовлении недостающего оборудования, металлоконструкций. Работы шли в непростых условиях, из 1088 рабочих, прибывших в 1943 году на станцию, 1035 были 20-24- летние девушки.

В годы войны станция работала все время на предельной нагрузке. В 1940 году она вырабатывала 584 млн кВт*ч, а в 1944 — уже 1151 млн кВт*ч! Выработка выросла почти в два раза!

В 1946 году на станцию была направлена большая группа выпускников техникумов и институтов. Начались работы по реконструкции оборудования котельного цеха, турбинного цеха. Основное направление реконструкции последнего было связано с теплофикацией г. Кемерово, которая началась в 1952 году. Построена тепломагистраль первой очереди, в 1957—1960 гг — смонтированы три противодавленческие турбины мощностью по 6 тыс. кВт. Впоследствии вся живая застройка левобережной части города проектировалась на теплоснабжении от Кемеровской ГРЭС. В 1959—1960 гг. — проведена вторая тепломагистраль в заискитимскую часть города. Реконструированы турбины № 1, 2, 4, зал химводоочистки, построена насосно-подкачивающая станция.

В 1963 году отпуск теплоэнергии вырос до 2043 Гкал в год. ГРЭС исчерпала свои внутренние резервы теплофикационных мощностей. Поэтому в 1966 году началось строительство седьмой очереди расширения станции и — одновременно — строительство третьей теплотрассы. С 1966 по 1978 г. на станции были смонтированы три котлоагрегата производительностью 420 тонн пара в час, два турбогенератора по 40 тыс. кВт и ещё один мощностью 110 тыс. кВт, введены в эксплуатацию: бойлерная № 3, две химводоподготовки, новый тракт теплоподачи, маслохозяйство и др. объекты. Проделанные работы позволили вдвое увеличить отпуск электроэнергии и тепла.

Работы по реконструкции действующего и вводу нового оборудования не прекращались: в мае 1983 года был введён в эксплуатацию котлоагрегат № 14. Ещё через пять лет — теплофикационная турбина № 12 мощностью 110 тыс. кВт.

В декабре 1994 года введён в эксплуатацию котлоагрегат № 15 производительностью 420 тонн пара в час, в декабре 1995 — теплофикационная турбина № 13 мощностью 116 тыс. кВт и бойлерная установка № 4. Выработавшее свой ресурс оборудование демонтировалось, уступая место новому. В 1998 г. первым в России (!) пущен в эксплуатацию турбогенератор ПТР-30-2,9/0,6 мощностью 30 тыс. кВт. К июлю 1999 года установленная электрическая мощность ГРЭС составляла 460 МВт, тепловая — 1183 Гкал. В работе находились 9 турбоагрегатов, 4 бойлерные установки, три подпиточных узла. В 2003 г. оборудование станции насчитывало 10 турбоагрегатов, 13 котлоагрегатов, численность работников превысила 1300 человек. Ко Дню энергетика в 2005 году был введён в промышленную эксплуатацию котлоагрегат № 16 типа ТП-87М, вополощение передовых достижений техники, сочетающий эффективные технологии в сфере сжигания топлива, экологии и автоматизации процессов управления.

В 2012 году выполнена реконструкция 6 котлоагрегатов с переводом оборудования с более дефицитного и дорогостоящего проектного вида топлива — высококалорийного угля марки СС — на уголь марки Д, что позволило снизить себестоимость производства электроэнергии, а также сократить выбросы окислов азота в атмосферу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кузбассэнерго
 Официальный сайт Сибирская генерирующая компания

Электростанции Кемеровской области
ГРЭС России
Угольные электростанции России